Le terme d'Indes, au pluriel, peut, selon les cultures et les époques, s'appliquer :
 aux Indes orientales.
 aux Indes occidentales.
 à un ensemble de territoires répartis dans les deux ensembles (orientale et occidentale) et étant dominé par une même puissance (par exemple, en Espagne à l'époque moderne, le terme d'Indes faisait référence à l'ensemble des possessions espagnoles en Amérique et en Asie).